Kontrollbox hat folgende Bedeutungen:
 In-Kabel-Kontrollbox
 Checkbox